Матчи претендентов 1983—1984 — этап соревнований на первенство мира по шахматам, где выявляется претендент на матч с чемпионом мира.

8 участников, в том числе Р. Хюбнер и В. Корчной — финалисты предыдущего матча претендентов, а также 6 призёров межзональных турниров в Лас-Пальмасе, Толуке и Москве — А. Белявский, Г. Каспаров, Л. Портиш, 3. Рибли, В. Смыслов, Э. Торре. 

 В ч/ф матчах Каспаров выиграл у Белявского, Корчной — у Портиша, Рибли — у Торре. Матч Смыслов — Хюбнер завершился вничью — 5 : 5; 4 дополнительные партии также не выявили победителя (по жребию в п/ф вышел Смыслов).
 П/ф матчи, назначенные на август 1983 в Пасадене (США) и Абу-Даби (ОАЭ), не состоялись из-за разногласий между президентом ФИДЕ Ф. Кампоманесом и Шахматной федерацией СССР по вопросу места проведения соревнований. В итоге президент ФИДЕ засчитал Каспарову и Смыслову поражения в матчах соответственно с Корчным и Рибли. На 54-м конгрессе ФИДЕ (Манила, 1983) президент ФИДЕ отменил своё первоначальное решение и утвердил новые сроки и место проведения п/ф матчей. Впервые в истории претендентских соревнований оба п/ф матча состоялись одновременно в одном городе и месте (Лондон, зал «Тауэр»). Победителями матчей стали Каспаров и Смыслов.
 В финальном матче победил Каспаров, который завоевал право на матч с чемпионом мира, став самым молодым (21 год) претендентом в истории шахмат.

Таблицы матчей

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Литература

Ссылки 
 Партии матчей на сайте pgnmentor.com

Матчи претендентов
1983 год в шахматах
1984 год в шахматах